El término Schmitten puede referirse a:

Schmitten, comuna suiza del cantón de Friburgo.
Schmitten, comuna suiza del cantón de los Grisones.
Schmitten (Alemania), municipio del estado alemán de Hesse.